Un monstruo viene a verme puede referirse a:

Un monstruo viene a verme, novela; o
Un monstruo viene a verme, película basada en la anterior.